

Geografia

Austria 
 Schwarzach – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja
 Schwarzach im Pongau – gmina targowa w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau

Niemcy 
 Schwarzach – dzielnica gminy Hengersberg, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf
 Schwarzach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald
 Schwarzach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen
 Schwarzach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen
 Schwarzach am Main – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kitzingen
 Schwarzach bei Nabburg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf
 Schwarzach – rzeka, dopływ Altmühl
 Schwarzach – rzeka, dopływ Dunaju
 Schwarzach – rzeka, dopływ Naab
 Schwarzach – rzeka, dopływ Rednitz